Miskatonic – fikcyjna rzeka w Nowej Anglii pojawiająca się w pracach Howarda Phillipsa Lovecrafta. Dała także nazwę całej dolinie oraz uniwersytetowi. Po raz pierwszy pojawia się w opowiadaniu „Piekielna ilustracja”.

Nad rzeką leżą fikcyjne miasteczka Arkham oraz Dunwich.

Bibliografia 
 
 

Fikcyjne miejsca związane z Mitami Cthulhu